Espérance Sportive de Tunis (), kurz Espérance Tunis oder einfach nur Espérance, ist ein Sportverein aus Tunis, der Hauptstadt von Tunesien. Der Verein wurde am 15. Januar 1919 gegründet und spielt seitdem im Stadion Stade El Menzah. Mit 32 nationalen Meisterschaften und 15 Pokalsiegen ist er der erfolgreichste tunesische Fußballverein. Als historisch größter Kontrahent gilt der Stadtrivale Club Africain. Das Derby ist das größte Spiel im tunesischen Vereinsfußball.

Geschichte 
Mohamed Zaoui und Hédi Kallel gründeten zusammen mit dem Franzosen Louis Montassier, der erster Vereinspräsident wurde, in einem Café den Verein Café de l’Espérance. L'Espérance Sportive de Tunis wurde offiziell angemeldet am 15. Januar 1919. Die Vereinsfarben waren zunächst Weiß und Grün. 1920 trat ein junger Oberschüler, Chadly Zouiten, dem Klub bei, der einen Satz Trikots mit roten und gelben Streifen mitbrachte; seither sind dies die Vereinsfarben von L’Espérance. Zouiten wurde 1923 Vereinspräsident und blieb dies über vier Jahrzehnte. Während seiner Präsidentschaft spielte die Fußballmannschaft des Vereins zunächst unterklassig, bis sie 1936 in die höchste Spielklasse, die Division d’Honneur, aufstieg. In dieser Saison erreichte L'Espérance auch das tunesische Pokalfinale, musste sich aber Stade Gaulois de Tunis geschlagen geben. 1939 gelang der erste Titelgewinn: L’Espérance wurde Pokalsieger durch einen 3:1-Endspielsieg gegen Étoile Sportive du Sahel. 1994 und 2011 konnte die CAF Champions League, 1995 der Afroasiatische Pokal und 1998 der African Cup Winners’ Cup gewonnen werden.

Obwohl Espérance 2006 wieder tunesischer Landesmeister geworden war, stand mit Hamdi Kasraoui bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nur ein Spieler dieses Vereins im Kader der tunesischen Nationalmannschaft von Trainer Roger Lemerre.

Fußballabteilung

Erfolge und Titel 
 Tunesische Meisterschaft (32)
 Meister: 1942, 1959, 1960, 1970, 1975, 1976, 1982, 1985, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Tunesischer Pokal (15)
 Gewinner: 1938, 1957, 1964, 1979, 1980, 1986, 1989, 1991, 1997, 1999, 2006, 2007, 2008, 2011, 2016
 Finalist: 1959, 1969, 1971, 1976, 2004, 2005
 Tunesischer Superpokal (3)
 Gewinner: 1960, 1993, 2001
 CAF Champions League (4)
 Gewinner: 1994, 2011, 2018, 2018/19
 Finalist: 1999, 2000, 2010, 2012
 African Cup Winners’ Cup (1)
 Gewinner: 1998
 Finalist: 1987
 CAF Cup (1)
 Gewinner: 1997
 CAF Super Cup (1)
 Gewinner: 1995
 Finalist: 1999
 Afroasiatischer Pokal (1)
 Gewinner: 1995
 Arabische Champions League (3)
 Gewinner: 1993, 2009, 2017
 Finalist: 1986, 1995
 Arabischer Super Cup (1)
 Gewinner: 1996

Präsidenten 
Seit seiner Gründung hatte der Verein vierzehn Präsidenten:

Trainer

Statistik in den CAF-Wettbewerben

Handballabteilung 

Der Klub ist nach der Anzahl der gewonnenen Titel Tunesiens erfolgreichster Handballverein. Aus der Handballabteilung gingen die Weltklasse-Handballer Wissem Hmam, Heykel Megannem und Issam Tej hervor. Erfolge:
 Meister (32): 1967, 1969, 1971–1985, 1991–1993, 1995, 1997, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012–2014, 2016, 2017, 2019
 Pokal (26): 1960, 1970–1976, 1978–1986, 1992–1995, 2002, 2005, 2006, 2013, 2018
 Supercup (1): 2002
 CAHB Champions League (1): 2013
 Afrika Supercup (2): 2014, 2016
 CAHB Winners’ Cup (3): 2003, 2014, 2015

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (französisch)

Tunesischer Fußballverein
 
Organisation (Tunis)